Carl Neuber – (XIX–XX secolo) – chimico tedesco
 Ede Neuber (1882-1946) – medico ucraino
 Friedel Neuber (1935-2004) – politico tedesco
 Friederike Caroline Neuber (1697-1760) – attrice teatrale tedesca
 Janko Neuber (1971) – fondista tedesco
 Johann Neuber (1697-1759) – attore tedesco
 Johann Christian Neuber (1736-1808) – orafo e museologo tedesco
 Peter Neuber (1937-2013) – politico tedesco